Уоллингфорд ():
 Уоллингфорд — английская фамилия:
 Уоллингфорд, Джесс (1872—1944) — британский стрелок, призёр летних Олимпийских игр
 Уоллингфорд — город в штате Вермонт (США)
 Уоллингфорд — город в штате Коннектикут (США)
 Уоллингфорд — город в графстве Оксфордшир (Англия)
 Замок Уоллингфорд — руины средневекового замка